Вилхелм III фон Рункел (; * ок. 1475; † 1526) е господар на Рункел и граф на Вид-Изенбург и Мьорс.

Произход 
Той е второто дете на граф Фридрих фон Рункел-Вид-Изенбург († 1487) и съпругата му Агнес фон Вирнебург (1425 – 1478), дъщеря на граф Филип фон Вирнебург и Катарина фон Зафенберг. Има по-голям брат Адам фон Вид († 1483), каноник в Кьолн и Трир, и други по-малки братя: граф Йохан III фон Вид († 1533), Херман V фон Вид († 1552), архиепископ и курфюрст на Кьолн (1515 – 1547), и Фридрих III фон Вид († 1551), епископ на Мюнстер (1522 – 1532).

Семейство 
Вилхелм III се жени през 1481 година за Маргарета фон Мьорс цу Мьорс († 1515), дъщеря на юнг-граф Фридрих V фон Мьорс, господар на Болхен, и съпругата му Елизабет фон Родемахерн, от която има една дъщеря.
 Анна (fl 1500/1528), наследничка на Мьорс, омъжена ок. 28 юни 1518 г. за граф Вилхелм II фон Нойенар, господар на Бедбур († ок. 1552/1553). Те имат две деца:
 Херман (1514 – 1578), граф на Нойенар и Мьорс, господар на Бедбур, женен 1538 за Магдалена фон Насау-Диленбург (1522 – 1567), полусестра на Вилхелм Орански, дъщеря на граф Вилхелм „Богатия“ фон
 Насау-Диленбург (1487 – 1559) и първата му съпруга Валбурга д' Егмонт (1490 – 1529)
 Анна Валбурга фон Нойенар-Бедбур (1522 – 1600), наследничка 1578 г. на брат си, омъжена I. 1546 г. за Филип IV де Монморанси-Нивел, граф на Хорн и Алтена (1518/1526 – 1568, екзекутиран в Брюксел), II. 1575 г. за граф Адолф фон Нойенар, бургграф на Кьолн (1554 – 1589)

Родословно дърво

Източници

Външни препратки 
 Stammtafel des mediatisierten Hauses Wied, 1884

Графове на Вид
Графове на Мьорс
Вид (род)
Родени през 15 век
Починали през 1526 година